

Cinema 
 Take Me Home – film statunitense del 1928 diretto da Marshall Neilan
 Take Me Home – film statunitense del 2011 diretto da Sam Jaeger

Musica 
 Take Me Home – album di Cher del 1979
 Take Me Home – singolo di Cher del 1979, dall'album omonimo
 Take Me Home – singolo di Phil Collins del 1985, dall'album No Jacket Required
 Take Me Home – album degli One Direction, uscito il 13 novembre 2012
 Take Me Home – singolo dei Cash Cash feat. Bebe Rexha del 2013
 Take Me Home – singolo di Jess Glynne del 2015
 Take Me Home – singolo di Alexandra Stan del 2020